André Carrère est le nom de plusieurs personnalités.

Personnalités 

 André Carrère (1924-2015), joueur de rugby à XV et XIII, international français (2 sélections) ;
 André Carrère  (1932-2010), joueur de rugby à XV et XIII, international français (31 sélections).